Hrvatska
 Ivanić-Grad, grad u Zagrebačkoj županiji
 Ivanić Desinićki, naselje u općini Desinić
 Ivanić Košnički, naselje u općini Desinić
 Ivanić Miljanski, naselje u općini Zagorska Sela
 Ivanić (plemstvo), hrvatska plemićka obitelj iz Bačke
 Ivanić (obitelj), hrvatska plemićka obitelj